Night of the Living Dead (engl. für „Die Nacht der lebenden Toten“) steht für:

 Night of the Living Dead, englischer Originaltitel des Films von George A. Romero Die Nacht der lebenden Toten (1968)
 Night of the Living Dead, englischer Originaltitel der Neuverfilmung von Tom Savini Die Rückkehr der Untoten (1990)
 Night of the Living Dead 3D, Neuverfilmung von Jeff Broadstreet (2006)
 Night of the Living Dead (EP), Extended Play der Band The Misfits